Masuda bezeichnet:

 Masuda, eine Stadt in der japanischen Präfektur Shimane
 Masuda (Akita), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Akita
 Masuda Tracking and Communications Station bei Tanegashima, Präfektur Kagoshima, eine Einrichtung der JAXA

Masuda ist der Familienname folgender Personen:

 Ayako Masuda (* 1975), japanische Fußballspielerin
 Chikashi Masuda (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Hiroya Masuda (* 1951), japanischer Politiker
 Ichirō Masuda (* 1933), japanischer Jazzmusiker
 Masuda Iwao (1914–??), japanischer Sprinter
 Jun’ichi Masuda (* 1968), japanischer Videospielkomponist und -entwickler
 Masuda Kaneshichi (1898–1985), japanischer Politiker
 Keita Masuda (* 1979), japanischer Badmintonspieler
 Kento Masuda (* 1973), japanischer Musiker
 Masuda Kiyoshi (1888–1977), japanischer Architekt
 Kōsaku Masuda (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Masato Masuda († 2014), japanischer Spieleentwickler
 Mikio Masuda (* 1949), japanischer Jazzmusiker
 Mizuko Masuda (* 1948), japanische Schriftstellerin
 Nariyuki Masuda (* 1983), japanischer Radrennfahrer
 Shigeto Masuda (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Masuda Shirō (1908–1997), japanischer Historiker
 Shunji Masuda (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Tadatoshi Masuda (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Masuda Takashi (1848–1938), japanischer Unternehmer
 Takuya Masuda (* 1989), japanischer Fußballspieler

 Yūtarō Masuda (* 1985), japanischer Fußballspieler